Le tournoi de tennis d'Umag 2009 est un tournoi de tennis sur terre battue qui accueille de nombreux spécialistes, tels que Nikolay Davydenko, David Ferrer et Jürgen Melzer. Il se déroule du 27 juillet au 2 août.

Faits marquants 
 Nikolay Davydenko remporte le titre en simple en s'imposant en finale contre Juan Carlos Ferrero. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Johan Brunström et Jean-Julien Rojer. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2009
Sport en Croatie en 2009
Tennis en juillet 2009
Tennis en août 2009